Elyaniv Felix Barda (Hebreeuws: אליניב ברדה) (Tel Aviv, 15 december 1981) is een Israëlisch voormalig voetballer. Hij speelde als aanvaller. Tegenwoordig is hij technisch directeur en assistent-coach bij Hapoel Beër Sjeva.

Carrière

Hapoel Beer Sheva
Barda begon zijn carrière bij Hapoel Beër Sjeva. Hij speelde hier vier seizoenen en hij scoorde in 78 wedstrijden 19 goals.

Maccabi Haifa
Vanaf het seizoen 2002/2003 ging hij spelen voor de Israëlische topclub Maccabi Haifa. Hij speelde hier drie seizoenen en scoorde in 57 wedstrijden 12 goals.

Hapoel Tel Aviv
Voor aanvang van het seizoen 2005/2006 stapte hij over naar die andere grote Israëlische topclub Hapoel Tel Aviv. Hier speelde hij 2 seizoenen en in 61 wedstrijden scoorde hij hier 17 goals.

KRC Genk
Voor aanvang van het seizoen 2007/2008 tekende hij een contract bij de Belgische topclub KRC Genk.
In zijn eerste seizoen voor Genk scoorde hij in totaal 16 keer. Hij werd dat seizoen bijna topschutter maar Joseph Akpala van Sporting Charleroi scoorde 18 keer. Ook onder supporters is hij populair. Hij kreeg dat seizoen de prijs van Genks Speler van het jaar. Op Jom Kipoer 2010 weigerde hij te spelen tegen SK Lierse.

Met KRC Genk haalde hij in 2009 en in 2013 de beker en speelde hij in 2011 Belgisch landskampioen. Op 21 mei 2013 meldde de club dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden.

Terug naar Hapoel Beer Sheva
Op 25 juni 2013 werd bekend dat hij een contract van 3 jaar heeft getekend bij zijn ex-club Hapoel Beër Sjeva. In het seizoen 2015/2016 scoorde Barda dertien keer in de reguliere competitie en werd uitgeroepen tot voetballer van het jaar in de Ligat Ha'Al. In 2017 werd hij slachtoffer van een hartstilstand, hij stopte per direct met voetballen. Tegenwoordig is hij technisch directeur en assistent-trainer bij de club.

Clubstatistieken

Internationaal
Sinds 2007 speelt hij voor het Israëlisch voetbalelftal. In 37 wedstrijden scoorde hij 12 goals.

Palmares

Privéleven
Barda heeft drie kinderen, twee meisjes en een jongen.

Barda, Elyaniv